Bourne Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bourne Creek (Alaska), im  County
 Bourne Creek (Michigan), im Kalkaska County
 Bourne Creek (Missouri), im Jefferson County
 Bourne Creek (Wyoming), im Lincoln County